Оулу (фин. Oulu) — многозначный термин.

 Оулу — пятый по величине город Финляндии, административный центр одноимённой губернии.
 Оулу (аэропорт) — аэропорт в Оулунсало, в 6 километрах к юго-западу от центра Оулу. 
 Оулу (губерния) — одна из губерний Финляндии с 1775 года по 2009 год. 
 АС Оулу — финский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Вейккауслиге.